Колонија ла Реформа има више значења:

 Колонија ла Реформа (Копанатојак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Реформа (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику